"Yo apoyo esa emoción" es el episodio 14 (primero de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis

Cuando Nibbler tiene una fiesta de cumpleaños, Bender se pone celoso de que el nibleniano estuviese recibiendo más atención que él. Después de haber hecho de mala gana un pastel de cumpleaños para Nibbler, este último lo devora completamente mientras Bender se lava las manos. Molesto, Bender arroja al animal por el inodoro. Leela está angustiada por la pérdida de su mascota y dice que no se sentiría tan mal si al menos Bender sintiera la misma tristeza que ella. El Profesor Farnsworth propone una solución: la instalación de un chip de empatía en la cabeza de Bender que le hiciese sentir emociones humanas. Después de instalar por la fuerza el chip, éste está sintonizado para recoger las emociones de Leela, de modo que cualquiera que sea el sentimiento que experimentase esta, Bender automáticamente lo sentiría también. 

Después de una noche de experimentar toda clase de sentimientos, tanto de celos hacia Amy (Lela había sido invitada por su amiga a una noche de copas y Leela estaba celosa de la facilidad de Amy por conseguir pareja) como tristeza por la desaparición de Nibbles, el robot ya no puede soportarlo y decide rescatar a la mascota de Leela. Cuando Fry le dice que, supuestamente, podrían haber peligrosos mutantes en el alcantarillado, Bender no le presta atención y decide lanzarse al mismo pieza por pieza; ya que su cuerpo era muy grande para pasar por el inodoro. Leela y Fry entran en el alcantarillado y navegan por él sólo para encontrarlo al momento en que se volvía a armar (o al menos, eso intentaba) y una multitud de mutantes que viven en las alcantarillas lo descubren. Los mutantes los introducen a su civilización subterránea. También revelan que un monstruo llamado "El Chupanibre" ha estado aterrorizándolos.

Leela, pensando que Nibbler es el monstruo, es feliz hasta que es informada de que la única manera de atraer al monstruo a cabo es ofrecer un sacrificio, en forma de una virgen. Aunque ella no los es (teniendo en cuenta su pasado con Zapp Brannigan, según un diario de la capitana encontrado en el alcantarillado), Leela es lo más parecido a una "virgen" en ese mundo subterráneo y, por tanto, es obligada a ser el sacrificio. En el sacrificio, Nibbler se desprende de una tubería junto con una gran reptil monstruo, que es el verdadero Chupanibre. Fry se enreda en la trampa que es para el monstruo, dejando sólo a Bender para luchar contra la bestia. Sin embargo, Leela esta tan asustada, que Bender es inmovilizado por sus emociones. Él y Fry le enseñan a Leela a dejar de preocuparse por otras personas y prestar más atención a sí misma, y como resultado de ello, Bender es capaz de luchar contra la bestia, a quien finalmente hace fluir un inodoro gigante en la red más profunda de las cloacas. 

El profesor Bender elimina el chip de empatía. Él dice con asombro que el chip hacía rato que se había quemado, lo que da a entender de que los sentimientos que Bender sentía eran genuinos. A continuación, se retracta, diciendo que era en realidad el chip funcionó hasta el triple de su capacidad ( "Era muy poco para lo que sentía!" exclama Bender). Bender todavía conserva su "caradura" actitud y se ha enterado de nada, mientras que Leela aprende que adoptar la actitud de Bender es mejor que ser agradable.

Referencias culturales

 La instalación de un chip de empatía en alguien que carece de ella procede de Star Trek VII: La próxima generación, en donde el chip es instalado en la cabeza de Data y también funciona en sobrecarga.
 Uno de los animales en la oficina del veterinario es un monstruo del juego de rol Dungeons & Dragons.
 El nombre del "Chupachota" de la leyenda urbana es una referencia a la palabra del español Chupacabras (que chupa sangre de las cabras).
 Los únicos libros del mundo subterráneo son pornografía y unos libros de Ayn Rand, arrojados a las alcantarillas desde el mundo de arriba.
 En el momento en que el mutante va a contar la historia se puede ver (desde arriba) que los padres de Leela están en la esquina superior izquierda, aunque todavía no es revelado quiénes son.
 El logo en la tapa de alcantarilla hacia los subterráneos es una referencia a Los PJs, que más tarde respondieron dicha referencia mostrando a Fry en un cartón de leche en la serie.
 Los mutantes que adoran una bomba atómica son una referencia a la película Regreso al Planeta de los simios.

Véase también 

 Brannigan, Comienza de Nuevo
  A la Cabeza en las Encuestas
 Cuento de Navidad 
 ¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado?
 El Menor de dos Males
 Pon tu Cabeza sobre mi Hombro
 Bender el Tremendo
 Un Cíclope a la Medida
 Mi Propio Clon
 Cómo Hermes Recuperó su Forma
 Viaje al Suroeste
 Bender el Mafioso
 El Problema con los Popplers
 El Día de las Madres
 Antología de Interés I
 La Guerra es el Infierno
 Bocinazo
 La Mujer Crionica

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999